Haman kan syfta på:

 Haman (Bibeln) – en furste som under Ahasverus/Xerxes regering i Esters bok;
 Haman-gun – en landskommun (gun) i den sydkoreanska provinsen Södra Gyeongsang
 Haman-myeon –  en socken i kommunen Haman

Se även
Hamann